Массимо Мауро (, 24 мая 1962, Катандзаро) — итальянский футболист, выступавший на позиции полузащитника. По завершении игровой карьеры — спортивный функционер, политик и спортивный журналист. В конце 1990-х находился на посту президента футбольного клуба «Дженоа».

В качестве игрока прежде всего известен выступлениями за клубы «Ювентус» и «Наполи», а также молодежную сборную Италии.

Двукратный чемпион Италии. Обладатель Суперкубка Италии по футболу. Обладатель Межконтинентального кубка.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Катандзаро». Взрослую футбольную карьеру начал в 1979 году в основной команде того же клуба, в которой провел три сезона, приняв участие в 58 матчах чемпионата.

В течение 1982-1985 годов защищал цвета команды клуба «Удинезе».

Своей игрой привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Ювентус», к составу которого присоединился в 1985 году. Сыграл за «старую синьору» следующие четыре сезона своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Ювентуса», был основным игроком команды. За это время завоевал титул чемпиона Италии, стал обладателем Межконтинентального кубка.

В 1989 году перешёл в клуб «Наполи», за который отыграл 4 сезона. За это время добавил к списку своих трофеев ещё один титул чемпиона Италии, а также титул обладателя Суперкубка Италии. Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за команду «Наполи» в 1993 году.

Выступления за сборную 
В течение 1980-1984 годов привлекался в состав молодежной сборной Италии. На молодежном уровне сыграл в 17 официальных матчах, забил 1 гол.

Включался в состав олимпийской сборной Италии на Летних Олимпийских играх 1988 года.

Титулы и достижения 
  Чемпион Италии (2):
 «Ювентус»: 1985-86: «Наполи»: 1989-90
  Обладатель Суперкубка Италии по футболу (1):
 «Наполи»: 1990
 Обладатель Межконтинентального кубка (1):
 «Ювентус»: 1985

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии. 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Катандзаро»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Ювентус»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года